Hendricks Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hendricks Township (Indiana)
 Hendricks Township (Kansas)
 Hendricks Township (Michigan)
 Hendricks Township (Minnesota)